«Fight or Flight» puede referirse a:

Psicología 
 Reacción de lucha o huida (Fight-or-flight response),concepto desarrollado por Walter Bradford Cannon (1871-1945), fisiólogo estadounidense.

Cine y televisión 
 Fight or Flight (2007), película documental dirigida por Peter J. McCarthy y Shane Sutton.
 Fight or Flight (2007), episodio (T02E05) de Heroes.

Música 
 Fight or Flight (2010), álbum de Emily Osment.
 Fight or Flight (2012), álbum de Hoobastank.
 Fight or Flight, grupo musical del guitarrista Dan Donegan.